Името Любеново може да се отнася за:

 Любеново (Област Плевен), област Плевен
 Любеново (Област Стара Загора), област Стара Загора
 Любеново (Област Хасково), област Хасково
 Първомай, Любеново до 1969 г. е село, след което е квартал на Първомай